Адмирал Спиридов

Адмиралы 
 Спиридов, Григорий Андреевич — русский адмирал.

Корабли 

 «Адмирал Спиридов» — русский броненосный фрегат.
 «Адмирал Спиридов» — недостроенный лёгкий крейсер типа «Светлана». В 1926 году достроен как танкер «Грознефть».